Bond van Christen-Socialisten, een voormalige politieke partij uit Nederland
Baja California Sur, een deelstaat van Mexico
British Computer Society, een belangenorganisatie voor Britse werkers in de IT-sector
Barclays, een financiële dienstverlener met NYSE-code BCS
Bachelor of Computer Science, een academische graad
European Air Transport, een Belgische, later Duitse vrachtluchtvaartmaatschappij met ICAO-code BCS

Sport 

Bowl Championship Series, een competitie in het Amerikaanse college football
BC Smashing, een badmintonclub uit Wijchen
Badmintoncombinatie Sneek '97, een badmintonvereniging uit Sneek